Absorción puede referirse a:
 La absorción; en óptica, proceso por el cual la radiación electromagnética es captada por la materia.
 La absorción; en acústica, fenómeno que afecta la propagación del sonido.
 La absorción; en química, proceso que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con el cual forma solución.
 La absorción; en lingüística, fenómeno por el cual una vocal desaparece al incorporarse a un sonido consonántico vecino.
 La absorción; en lógica, una forma de argumento válido y una regla de inferencia de la lógica proposicional.
 La absorción; en farmacología, específicamente en farmacocinética, el paso de un fármaco hacia el torrente sanguíneo.
 La absorción; en psicología, capacidad de mantenerse absorto en un imaginario mental o de fantasía.

Además, puede hacer referencia a:
 La absorción interestelar, fenómeno por el cual una estrella parece menos luminosa.
 La absorción neutrónica, un tipo de reacción nuclear en la que un neutrón libre colisiona con un núcleo atómico sin producir fisión, de suerte que se combinan para formar un núcleo más pesado.
 La absorción de nutrientes, llevada a cabo por diversos procesos enzimáticos que difieren entre cada nutriente consumido.
 La absorción de golpe; en boxeo y otros deportes de lucha, acción defensiva que consiste en acompañar el golpe del adversario para atenuar su efecto.
 La permitividad; en electricidad, una constante que muestra cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio.
 El sistema de refrigeración por absorción, un medio de producir frío que aprovecha que las sustancias absorben calor al cambiar de estado, de líquido a gaseoso.

Enlaces externos